The Secret Formula – cortometraggio del 1913 diretto da Joseph A. Golden
The Secret Formula – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Kalem Company
The Secret Formula – cortometraggio del 1915 diretto da Donald MacDonald